Ла Гвамучилера има више значења:

 Ла Гвамучилера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвамучилера (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвамучилера (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Гвамучилера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвамучилера (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвамучилера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику